

Notions 
Le soi est une notion diversement utilisée pour faire référence à l'individu.
 En général, le soi « indique un rapport du sujet avec lui-même »
 En biologie, le soi est ce qui est délimité physiquement en tant qu'individu, voire ce qui l'identifie/différencie chimiquement relativement au non-soi.
 En psychologie, le soi se réfère à la personne, son existence en tant que prérequis au Moi.
 Dans le domaine spirituel, le soi est l'identité ultime de l'être, à différencier du soi qui se réfère à l'égo.
 En philosophie, le soi a tour à tour recouvert les notions d'âme, de conscience puis de subjectivité.

Patronymes 
 Edwin Soi, athlète kenyan.

Toponymes 
Un soi est un type de voirie en Thaïlande.